Foia (o Fóia) pueden referirse a:

 Freedom of Information Act, abreviado FOIA y traducido como Ley por la Libertad de la Información.

Lugares

 Fóia, lugar más alto en la sierra de Monchique, en el Algarve portugués;
 Hoya de Elche, en valenciano Foia d'Elx;
 Hoya de Castalla (en valenciano, Foia de Castalla), Comunidad Valenciana, provincia de Alicante (España);
 Campo de Alicante, que contiena la Hoya de Jijona (en valenciano: La Foia de Xixona);
 Hoya de Buñol (en valenciano, Foia de Bunyol) es una comarca de Valencia, España.